Jules Boucher (politicus) (1845-1919), Belgisch ondernemer en politicus
 Jules Boucher (schrijver) (1902-1955), Frans vrijmetselaar, alchemist en martinist